Жилло () — французская фамилия. Известные носители:

 Жилло, Клод (1673—1722) — французский живописец и гравёр.
 Жилло, Франсуа-Ксавье (1842—1910) — французский ботаник, миколог.
 Жилло, Фирмен (1820—1872) — французский изобретатель в области полиграфии.